est la formule brute de plusieurs isomères.

 Bipyridine
 2,2'-bipyridine, numéro CAS 
 3,3'-bipyridine, numéro CAS 
 4,4'-bipyridine, numéro CAS ,  (hydrate)
 2,3'-bipyridine, numéro CAS 
 2,4'-bipyridine, numéro CAS 
 3,4'-bipyridine, numéro CAS 
 Pyrimidine
 4-phényl-pyrimidine, numéro CAS